Cavalleri ist der Familienname folgender Personen:

Andrea Cavalleri (* 1969), italienischer Physiker und Direktor am Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie
Filipa Cavalleri (* 1973), portugiesische Judoka